San Nikola I ima više značenja:
 San Nikola I (Avelino)
 San Nikola I (Kampobaso)
 San Nikola I (Kozenca)